Mit Small Heath wurde oder wird bezeichnet:

 der Fußballverein Small Heath, der als Small Heath Alliance gegründet worden war, später in FC Birmingham umbenannt wurde und heute als Birmingham City bekannt ist.
 der zu Birmingham gehörende Innenstadtteil Small Heath (Birmingham).